Wyniki turnieju piłki nożnej odbywającego się na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w roku 1976 w Montrealu. Reprezentacja Polski zdobyła srebrny medal przegrywając w finale z NRD 1–3.

Pierwsza runda grupowa 
Reprezentacje Ghany, Nigerii i Zambii zrezygnowały z powodu ogólnego bojkotu przez większość państw afrykańskich igrzysk (wynikało to z udziału w nich Nowej Zelandii, której reprezentacja w rugby union rozegrała przed igrzyskami mecz z reprezentacją Republiki Południowej Afryki). Z tego też powodu w turnieju uczestniczyło tylko 13 drużyn.

Grupa A

Tabela końcowa 
Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 
Grupa B

Grupa C

Tabela końcowa 
Grupa C

Grupa D

Tabela końcowa 
Grupa D

Ćwierćfinały

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał

Medale

Linki zewnętrzne 

 
 FIFA: Olympic Football Tournament Montreal 1976 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1976
1976
1976 w piłce nożnej